Zwiastowice – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Głogówek